Это список нынешних владельцев румынских футбольных клубов, и их состоянии и источником финансов. Все цифры приведены в миллионах, а не миллиардах. Например, € 1,000 будет один миллиард (1000000000) евро.

Лига 1 
 По состоянию на 6 января, 2011

Примечания

Ссылки 
 Capital List of Romania's Richest People 
 Forbes List of The World's Billionaires 2009

Владельцы клубов